

Localidades 

 Laleu (Orne)
 Laleu (Somme)

Desambiguações de topônimos